Chojnaty – wieś w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice
 Chojnaty – leśniczówka w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski